Montagna steht für folgende Orte in Italien:
 Montagna, italienischer Name von Montan in Südtirol
 Montagna in Valtellina in der Lombardei

Montagna ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Montagna (1489–1522), italienischer Maler
 Benedetto Montagna (um 1481–vor 1558), italienischer Maler
 Giulio Cesare Montagna (1874–1953), italienischer Diplomat
 Paolo Montagna (* 1976), san-marinesischer Fußballspieler
 Peter Montagna (* 1952), amerikanischer Maskenbildner

Siehe auch:
 Montana (Begriffsklärung)
 Montagne
 Montagnana (Begriffsklärung)